Хенрикс (, ) — фамилия. Известные носители:
 Хенрикс, Альберт (род. 1942) — немецко-американский филолог-классик.
 Хенрикс, Беньямин (род. 1997) — немецкий футболист.
 Хенрикс, Теренс Томас (род. 1952) — американский астронавт НАСА.
 Хенрикс, Уильям (более известен как Гурупрасада Свами; род. 1951) — индуистский кришнаитский религиозный деятель и проповедник. См. также 
 Хенриксен